No Fun har flere betydninger:

 No Fun (punkband) – dansk punkband
 No Fun (sang) – sang fra albummet The Stooges
 The No Fun EP – amerikansk rockduo
 No Fun Records – amerikansk produktionsselskab